Вольга — может означать:

 Вольга — белорусское женское имя, родственное русскому имени Ольга.  
 Вольга Святославич — богатырь, персонаж русских былин.
 Вольга — река в Петушинском и Кольчугинском районах Владимирской области.
 Вольга — киноторговая компания, созданная в 2008 году.

СМИ, искусство 
 «Вольга-богатырь» — сказка Льва Толстого.
 «Вольга и султанова жена» — российский мультфильм 2010 года режиссёра Айка Ханджяна.

См. также

Примечания